Жан Французский ():

 Жан Тристан Французский (1250—1270) — французский принц, 4-й сын короля Франции Людовик IX Святого.
 Жан I Французский (1316—1316) — король Франции, сын Людовика X Сварливого.
 Жан II Французский (1319—1364) — второй король Франции из дома Валуа (с 1350).
 Жан Французский (1340—1416) — герцог Беррийский и Оверньский (с 1360).
 Жан Французский (1398—1417) — 4-й сын и наследный принц (дофин) французского короля Карла VI Безумного.